Колле-ди-Валь-д’Эльса () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Сиена.

Население составляет 21 314 человек (2008 г.), плотность населения составляет 230 чел./км². Занимает площадь 92 км². Почтовый индекс — 53034. Телефонный код — 0577.

Покровителем коммуны почитается святой Марциал Лиможский, празднование 1 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/